De Grønne er navn på flere politiske partier, der har det til fælles, at de har en grøn ideologi:
 Bündnis 90/Die Grünen (Tyskland)
 De Europæiske Grønne (EU)
 De Grønne (Danmark, 1983-2014)
 De Grønne (Danmark 2019-2022)
 Die Grünen (Østrig)
 De Grønne (Polen) - grønt, polsk, politisk parti
 Miljöpartiet de Gröna (Sverige)
 Miljøpartiet De Grønne (Norge)
 Australian Greens (Australien)

Grønne partier